Guiso puede referirse a:
 al Guiso;
 el nombre común de la planta ''Silene vulgaris;
 a la banda chilena de rock; o
 al condimento de la gastronomía colombiana.